2 miejscowości w Estonii:
 Tohvri – wieś w prowincji Hiuma, w gminie Emmaste.
 Tohvri – wieś w prowincji Viljandi, w gminie Viljandi.